Sosipatre (en llatí Sosipater, en grec Sosípatros ) fou un escultor grec nadiu de Soli a Cilícia.

El seu nom s'ha trobat a una inscripció a Lindos, com l'autor d'una de les estàtues de bronze dels  (potser sacerdot o el que fa els sacrificis) d'Atenea Líndia i Zeus Polieu, que hauria esculpit juntament amb Zenó de Soli.

Referències 

Escultors de l'antiga Grècia
Cilícia
Antics grecs de l'Àsia Menor
Escultors asiàtics